Schnebel ist der Nachname folgender Personen:

 Carl Schnebel (* 1874), Berliner Pressezeichner
 Dieter Schnebel (1930–2018), deutscher Komponist
 Hanns-Helmut Schnebel (* 1938), deutscher Bibliothekar und Musikwissenschaftler
 Karin B. Schnebel (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Schnepel